Los tiranoraptores (Tyrannoraptora) son un clado de dinosaurios terópodos celurosaurianos, que vivieron desde el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior (hace entre 156 y 65 millones de años aproximadamente, desde el Kimmeridgiense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es América, Asia, Europa, África, Oceanía y la Antártida. Este clado fue propuesto por Paul Sereno en 1999, para incluir a los tiranosauroides y a los manirraptoriformes. Los únicos supervivientes de este grupo son las aves modernas.

Tyrannoraptora se define como el clado más inclusivo que contiene al Tyrannosaurus rex ( Osborn, 1905) y al Passer domesticus (Linneo, 1758).

Taxonomía 

Clado Tyrannoraptora
Superfamilia Tyrannosauroidea
Clado Maniraptoriformes
Clado Ornithomimiformes 
Familia Alvarezsauridae 
Infraorden Ornithomimosauria 
Clado Maniraptora
Yixianosaurus
Scansoriopteryx 
Epidendrosaurus
Infraorden Therizinosauria
Infraorden Oviraptorosauria
Clado Paraves
Infraorden Deinonychosauria 
Familia Dromaeosauridae 
Familia Troodontidae
Clado Aves

El cladograma siguiente está basado en Sereno:

Referencias 
 Paul C. Sereno. The Evolution of Dinosaurs. "Science". 284 (5423), s. 2137–2147, 1999. doi:10.1126/science.284.5423.2137
 Thomas R. Holtz, Jr, Ralph E. Molnar, Philip J. Currie: Basal Tetanurae. W: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (red.): The Dinosauria. Wyd. drugie. Berkeley: University of California Press, 2004, s. 107. ISBN 0-520-24209-2

Enlaces externos 

Ficha y estado en TaxonSearch
Tiranorraptora en "The Theropoda Database"
Tiranorraptora en Thescelsosaurus

Coelurosauria